Olusegun ist der Familienname folgender Personen:

 Ifedayo Olusegun (* 1991), nigerianischer Fußballspieler
 Olakunle Olusegun (* 2002), nigerianischer Fußballspieler